Кобе Гуссенс (); () — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2018
 2-й Тур дю Юра (Франция) — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 3-й Вламсе Пейл
 6-й Circuit de Wallonie
 8-й Ronde de l'Isard — Генеральная классификация
 9-й Эшборн — Франкфурт U23
 2019
 1-й  Тур дю Юра (Франция) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Circuit des Ardennes — Генеральная классификация
 5-й Международный велотрофей Йонга Мар Мудига
 7-й Тур дю Луар и Шер — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
  Гуссенс, Кобе на FirstCycling
 Гуссенс, Кобе Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии